Meerwijk (Berg en Dal), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Berg en Dal.
Meerwijk ('s-Hertogenbosch), een gehucht in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Meerwijk (Haarlem), een wijk in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk.
Meerwijk (Uithoorn), een wijk in Uithoorn
Meerwijk (Midlaren), een landhuis dat tot 1942 in Midlaren stond
Meerwijk (Smallingerland) (Marrewyk), een kanaal in de gemeente Smallingerland.
RKSV Meerwijk, een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Berg en Dal.

Zie ook
Meerwijck, een buurt van Hoogezand-Sappemeer aan het Zuidlaardermeer
Merenwijk, een wijk in Leiden